Dionisio I – tiranno di Siracusa
 Dionisio I – patriarca di Costantinopoli
 Dionisio I – metropolita di Kiev

Pagine correlate
Dionisio (disambigua)